Лучинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Лучинское — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Лучинское — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Лучинское — село в Истринском районе Московской области.
 Лучинское — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Лучинское — село в Переславского района Ярославской области, Нагорьевское сельское поселение.
 Лучинское — село в Переславского района Ярославской области, Рязанцевское сельское поселение.
 Лучинское — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Лучинское — село в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Лучинское — село в Раздельнянском районе Одесской области.